Danielle Licari est une chanteuse française qui fut (au moins par sa voix) très célèbre dans les années 60 et 70.
Wilfrid Guy-Licari est un diplomate et un ambassadeur canadien.